Amerikai Egyesült Államok
 Cactus (Kansas)
 Cactus (Texas)
egyéb
Cactus (amerikai együttes)
Cactus (indiai együttes)